Robres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Robres (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Robres (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar